Isabella II, koningin van Spanje (1833-1868)
Isabella II, koningin van Jeruzalem (1212-1225), ook Yolande van Jeruzalem genoemd